Monstret kan avse:

Beck – Monstret – en svensk TV-film från 1997
Jonas "Monstret" Gustavsson (1984-) – svensk ishockeymålvakt, se Jonas Gustavsson
Ett öknamn för Sovjeternas hus

Se även
Monster